Бесерриль-де-Кампос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 78,96 км². Население — 959 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Покровителями города считаются святой Исидро и святая Каталина.

Известные уроженцы и жители 
 Викторино Эчеваррия — испанский композитор и дирижёр.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Becerril de Campos
 Datos del municipio
 Programa Vida y Calidad.
 Portal de Turismo de la Diputación de Palencia
 Guía Hispania.
 Refranes típicos del municipio
 Partituras de Villancicos típicos
 Información, historia y fotografías de Becerril

Населённые пункты Паленсии
Населённые пункты Леона
Населённые пункты Вальядолида
Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Паленсии